La última cena hace referencia a:

Religión 
  La última cena, nombre que recibe la última comida de Jesús con sus discípulos, también llamada la sagrada cena.

Representación en la pintura 
 La última cena (1481), pintura de Cosimo Rosselli - localizada en Roma (Italia);
 La última cena (1495-1497), pintura de Leonardo da Vinci - localizada en Milán (Italia);
 La última cena (1464-1467), pintura de Dirk Bouts - localizada en Lovaina (Bélgica);
 La última cena (1562), pintura de Juan de Juanes - localizada en Madrid (España);
 La última cena (n/d), pintura de Domenico Ghirlandaio;
 La última cena (1568), pintura del Greco - localizada en Bolonia (Italia);
 La última cena (n/d), pintura de Fra Angelico;
 La última cena (1955), pintura de Dalí - localizada en Washington (Estados Unidos);
 La última cena (1592-1594), pintura de Tintoretto - localizada en Venecia (Italia);
 La última cena (n/d), pintura de Tiziano.

Cine y televisión 
 La última cena (2020-2021), programa de Telecinco;
 La última cena (1995), película de Stacy Title - protagonizada por Cameron Diaz;
 La última cena (1976), película cubana de Tomás Gutiérrez Alea.

Música 
 La última cena (1968), ópera de Harrison Birtwistle.